Amerikai Egyesült Államok
 Jimtown (Delaware)
 Jimtown (Indiana)
 Jimtown (Missouri)
 Jimtown (Harrison megye, Nyugat-Virginia)
 Jimtown (Morgan megye, Nyugat-Virginia)
 Jimtown (Randolph megye, Nyugat-Virginia)
 Jimtown (Ohio)
 Jimtown (Oregon)
 Jimtown (Wisconsin)